Osoby o tym nazwisku:
 Flemming Kjærsgaard – duński piłkarz
 Pia Kjærsgaard – duńska polityk